Wischniewski ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Wischniewski (* 1987), deutscher Handballspieler
 Denis Wischniewski (* 1973), deutscher Ultraläufer und Herausgeber
 Klaus Wischniewski (* 1954), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Wischnewski